Michael Herrmann (ur. 2 lutego 1994) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant SC Oberstdorf.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 13 grudnia 2009 w Einsiedeln podczas zawodów Alpen Cup, oddając skoki na odległość odpowiednio 110,0 m i 103,0 m na skoczni dużej.

W Libercu zdobył brązowy medal Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2011 w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Ludwigiem Pohle, Michaelem Zachrau i Florianem Menzem.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Herrmanna na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Herrmanna na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994